Szwajcaria:
 Crusch – miejscowość w gminie Scuol, w kantonie Gryzonia, w regionie Engiadina Bassa/Val Müstair
 Crusch – retoromańska nazwa gminy Grüsch

Zobacz też:
 Krusch